Mauricio Navarro (7 de Abril de 1966) é um árbitro de futebol canadense. Apesar de ter nascido no Chile mudou-se quando jovem para o Canadá, adquirindo sua dupla-cidadania.

Carreira 

Em 2007, apitou na Copa Ouro as partidas entre Panamá e Honduras e Honduras e Guadalupe.

Em 2008 apitou duas partidas amistosas: em 6 de Fevereiro apitou Guatemala 0 - 5 Argentina em Los Angeles, Califórnia, e em 4 de Junho apitou Argentina 4 - 1 México em San Diego, Califórnia.

Apitou também as eliminatórias norte-e-centro-americanas e caribenha para a Copa do Mundo FIFA de 2010.

Árbitros de futebol do Canadá